Traundorf ist der Name folgender Orte:

 Traundorf (Siegsdorf), Ortsteil von Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Oberbayern 
 Traundorf (Linz), Stadtteil von Linz, Oberösterreich
 Traundorf (Gemeinde Gmunden), Stadtteil von Gmunden, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Traundorf (Gemeinde Globasnitz), Ortschaft in Globasnitz, Bezirk  Völkermarkt, Kärnten 
Siehe auch:
 Traunstorf